Slapke ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Slapke (* 1949), deutscher Eishockeyspieler 
 Walter Slapke, deutscher Politiker (FDJ), Abgeordneter des Brandenburgischen Landtages 1952, siehe Liste der Mitglieder des Landtags Brandenburg (1946–1952, 2. Wahlperiode)